Kīā Rūd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kīā Rūd (ort), Gilan, 
 Kīā Rūd (vattendrag), Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar